Il toponimo Hopetoun può riferirsi a:

Hopetoun (Australia Occidentale)
Hopetoun (Victoria)